Giral est un nom propre qui peut faire référence à :

Un patronyme 
 La famille Giral, dynastie d'architectes montpelliérains du , parmi lesquels
 Antoine Giral (vers 1638-1721) ;
 Jean Giral (1679-1755) ;
 Jacques Giral (1684-1749) ;
 Étienne Giral (1689-1763) ;
 David Giral (1710-1753) ;
 Jean Antoine Giral (1713-1787) ;
 José Giral (1879-1962), universitaire et homme politique espagnol ;
 Aimé Giral (1895-1915), joueur français de rugby à XV ;
 Victor Giral (actif de 1912 à 1922), footballeur français ;
 Jean-Louis Giral (1934), entrepreneur français ;
 Sergio Giral (né en 1937), réalisateur de cinéma américano-cubain.

Un nom de lieu 
 Le stade Aimé-Giral, stade de rugby à XV situé à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales (France).

Homonymie de patronyme